Csehország
Sviny, település a Tábori járásban
Sviny, település a Žďár nad Sázavou-i járásban